Dittenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Dittenbach, Zufluss der Usa in Hessen

Dittenbach ist der Name folgender Orte:

 Dittenbach (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft in der Marktgemeinde Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Tittenbach